Korutürk ist der Familienname folgender Personen:

 Fahri Korutürk (1903–1987), türkischer Politiker, Staatsmann und Admiral
 Zergün Korutürk, türkische Diplomatin